Ясени — українська пісня, слова Михайла Ткача, музика Олександра Білаша.

Ясени — село у Сумському районі Сумської області.
 Ясени — село у Чернівецькому районі Чернівецької області.

Ясени — село у Ровенському районї Бєлгородської області.